Too Late for Love – singel Def Leppard z 1983
 Too Late for Love – singel Johna Lundvika z 2019